Herrensee ist ein geographischer Name:

See:
 Herrensee (Gielsdorf), See in Altlandsberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Herrensee (Gschwend), See bei Eichenkirnberg, Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, mit Abfluss zum Glattenzainbach
 Herrensee (Litschau), See bei Litschau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Herrensee (Staltach), einer der Osterseen, bei Staltach, Gemeinde Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Herrensee (Strausberg), See in Strausberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Herrensee (Waren), See bei Waren (Müritz), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Herrenseen, Oberer Herrensee, Unterer Herrensee, Teilgruppe und zwei separate Seen einer Weihergruppe am Aischgraben (zur Aisch vor Willersdorf) am Dreieck der Kommunen Höchstadt an der Aisch und Adelsdorf, beide Landkreis Erlangen-Höchstadt, sowie Hallerndorf, Landkreis Forchheim, alle in Bayern
 Herrensee Zerben, See ist Teil des Herrenseegraben (Jerichower Land)

Ort:
 Herrensee (Rehfelde), Ortsteil der Gemeinde Rehfelde, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Sonstiges:
 Herrensee von Niedernhausen, Natura-2000-Gebiet in der Gemeinde Fischbachtal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Herrenseegraben